

Cinema e televisione 
Sangue sotto la luna (Without Warning!) – film poliziesco del 1952 di Arnold Laven
Horror - Caccia ai terrestri (Without Warning) – film di fantascienza del 1980 di Greydon Clark
Without Warning – film di fantascienza per la televisione del 1994 di Robert Iscove
Without Warning. Senza avviso (Without Warning) – film thriller del 1999 di Catherine Millar
Without Warning – film del 2002 con Elizabeth Rodriguez
 Best of the Best 4: Without Warning – film direct-to-video del 1998 di arti marziali
 Without Warning: The James Brady Story – film per la televisione del 1991 scritto da Robert Bolt
 Diagnosis Murder: Without Warning – film per la televisione basato sulla serie tv Un detective in corsia

Musica 
 Without Warning – album di Everyman Band del 1985
 Without Warning – album di Blaq Poet e DJ Hot Day del 1991, accreditati come PHD
 Without Warning – album di Thomas Ian Nicholas del 2008
 Without Warning – album di 21 Savage, Offset e Metro Boomin del 2017
 Without Warning – canzone di The Soundtrack of Our Lives dall'album Communion
 Without Warning – canzone di Thine Eyes Bleed dall'album In the Wake of Separation

Altro 
 Without Warning – romanzo di fantascienza del 2008 di John Birmingham
 Without Warning – videogioco del 1995 di RenderWare